

Onomastica
 Erasmo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Erasmo di Formia (III secolo - 303) –  vescovo e martire, venerato come santo dalla Chiesa cattolica. 
 Erasmo da Rotterdam (1466 o 1469 – 1536) – teologo, umanista, filosofo e saggista olandese
 Erasmo di Valvasone (1523 - 1593) – poeta e traduttore italiano

Pagine correlate
 Sant'Erasmo